Lamoille ou La moille peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :
 La Moille, un village du comté de Bureau dans l'Illinois.
 Lamoille Township, un township du comté de Bureau dans l'Illinois.
  une communauté non-incorporée du comté de Marshall en Iowa.
  une communauté non-incorporée du comté de Winona dans le  Minnesota.
 Lamoille une census-designated place du comté d'Elko dans le Nevada.

Voir aussi 
  un canyon de la chaîne Ruby dans le comté d'Elko dans le Nevada.
 Comté de Lamoille dans le Vermont.
 , une rivière du Vermont.

Homonymie de townships